Русское общество:

 Русский мир (общность)
 Русское общество Республики Беларусь

См. также 
 Русский мир